4-й мемориал Асталоша, состоявшийся в 1961 г., в отличие от трех предыдущих турниров, проходивших в Балатонфюреде, был проведен в Дебрецене. С этого времени началось путешествие мемориала по разным венгерским городам.

В соревновании участвовали 14 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Румынии, Болгарии, Польши, Великобритании, Италии и Австрии.

Победу в турнире разделили советский гроссмейстер И. Е. Болеславский и венгр Э. Хааг, которому за этот успех было присвоено звание международного мастера. На пол-очка от них отстал еще один советский шахматист А. С. Суэтин.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматный ежегодник, 1961. — М.: ФиС, 1963. — С. 99.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1961 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1961 году